Карлскруна (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Карлскруна — місто у Швеції, у лені Блекінґе.
 Карлскруна (хокейний клуб) — хокейний клуб з міста Карлскруна (Швеція).